Biografies
 Filèmon de Colosses o Filemó, personatge de Colosses esmentat al Nou Testament, a qui Pau de Tars va escriure una de les seves epístoles
 Filemó (actor), actor grec esmentat per Aristòtil
 Filemó el Vell (c. 360 aC - c. 262 aC), poeta còmic atenenc
 Filemó el Jove, poeta grec de la nova comèdia, fill de Filemó el Vell
 Filemó d'Atenes, filòleg, lingüista i gramàtic grec d'Atenes
 Filemó (gramàtic), escriptor i gramàtic bizantí del segle VII
 Filemó (fisiognòmic), fisiognòmic grec

 Personatges de ficció
 Filemó Pi, personatge de còmic creat per Francisco Ibáñez Talavera, cap i company de Mortadel·lo a Mortadel·lo i Filemó
 Filemó i Baucis, dos personatges de la mitologia romana que apareixen a Les Metamorfosis d'Ovidi

 Miscel·lània: Filemó (ocell), gènere d'ocells de la família dels melifàgids